Aquí se puede ver toda la trama del videojuego The Elder Scrolls IV: Oblivion con cada una de sus misiones. Es importante aclarar que esto es un resumen de la trama del juego, no una guía para superarlo.

La Prisión - Tutorial 

La aventura empieza cuando, estando el jugador prisionero en la prisión de la Ciudad Imperial, tres guardias imperiales de la orden de los Cuchillas se acercan y entran a tu celda escoltando al emperador Uriel Septim.  Necesitan huir ya que unos asesinos vienen a por el emperador, y resulta que en tu celda se encuentra una entrada a un pasadizo secreto para huir. Entonces el emperador se te acerca y dice que ve algo en ti y que cree que puedes ayudar, y te pide que vayas con ellos y protejas al emperador. Avanzando por el pasadizo entras en una sala donde aparecen hombres con túnicas rojas que pretenden asesinar al emperador y a quienes le protegen. Los Cuchillas los derrotan, pero la capitana, Renault, cae muerta. El emperador pedirá al jugador que siga por otro camino, con lo que durante un tiempo tendrás que abrirte camino en solitario combatiendo con ratas, zombies y goblins hasta volver a encontrarte con el emperador y su guardia. Tras sufrir varios ataques el emperador teme que va a morir y te entrega el sagrado Amuleto de los Reyes, pues dice que te vio en sus sueños y cree que eres el elegido. Luego te dice que debes entregárselo a Jauffre, él es el líder de los Cuchillas y él sabrá que hacer. También dice que debes encontrar a su heredero desconocido ya que los demás han sido asesinados, pues si el emperador muriera y no hubiera un heredero que asumiera su puesto, el mundo quedaría totalmente expuesto a una invasión procedente del mundo de Oblivion. Entonces por atrás aparece un asesino, que mata al emperador. El jugador deberá matar al asesino y una vez hecho esto llegará el último guardia, Baurus, que estaba defendiendo otro punto. Este dice que han fallado y te dirá que saques el amuleto de ese sitio, y se queda ahí para proteger el cadáver del emperador. El jugador continúa hasta una salida al exterior, cruzando unas alcantarillas.

Entregar el Amuleto 

Ahora debes ir al priorato de Weynon para hablar con Jauffre y hacerle entrega del amuleto. Al llegar al priorato, entra a la casa de Jauffre y habla con él para entregarle el amuleto de los reyes. Al principio él no se cree que puedas tener el sagrado amuleto de los reyes, pero cuando se lo muestras se queda muy asombrado y se extraña de que el emperador Uriel Septim haya podido confiar en ti. Jauffre dice que el amuleto de los reyes es muy importante, ya que sirve para coronar al rey de Cyrodiil cada vez que muere. Entonces se hace un ritual y con el amuleto de los reyes y el descendiente del antiguo emperador, se encienden los fuegos que sirven en para ahuyentar a las terribles criaturas de Oblivion. Ahora, por primera vez en muchos siglos, los fuegos se han apagado y en cualquier momento las fuerzas de Oblivion pueden atacar. De momento el amuleto de los reyes está seguro con Jauffre, pero ahora debes encontrar al heredero para poder encender los fuegos. Jauffre dice que de momento él se ocupará del amuleto de los reyes y que él lo mantendrá seguro, y además para ayudarte en tu misión él, como jefe de los Cuchillas, te hará entrega de armas, protección y un caballo de Priol Maborel.

Encontrar al heredero 
Jauffre te envía a Kvatch para buscar al heredero que según cree se encuentra en la capilla de Kvatch ya que él era monje. Al llegar a Kvatch verás que toda la ciudad ha sido arrasada por las fuerzas del mal de Oblivion y que han abierto un portón de Oblivion. A la entrada de Kvatch encontrarás a unos guardias y más adelante encontrarás al capitán de la guardia local Savlian Matius, él dice que conocía al heredero y cree que aún quedan esperanzas para que esté vivo, dice que algunos han sobrevivido y están refugiados en la capilla. Pero antes de entrar a la ciudad, debes cerrar el portón de Oblivion de donde salen todas estas terribles criaturas. Ellos se quedarán ahí fuera para defender mientras tu deberás entrar al portón y cerrarlo.

Véase también 
 The Elder Scrolls IV: Oblivion
 The Elder Scrolls

4